Crooked Oak ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crooked Oak (Alabama)
 Crooked Oak (North Carolina)
 Crooked Oak (Virginia)